Le Bouchage puede referirse a: 

 Le Bouchage, comuna francesa situada en Charente.
 Le Bouchage, comuna francesa situada en Isère.